Епархия Эдессы – название церковных структур различных христианских церквей, центр которых располагается в одноимённых античных городах Эдесса и Эдесса в Осроене.

 Архиепархия Эдессы Осроенской – титулярная архиепархия Римско-Католической церкви; 
 Епархия Эдессы Осроенской – титулярная епархия Мелькитской католической церкви;
 Епархия Эдессы Осроенской – титулярная епархия Сирийской католической церкви;
 Епархия Эдессы Македонской – титулярная епархия Римско-Католической церкви.